Alejandro Montes, puede referirse a:

 Alejandro Segundo Montes, político argentino.
 Alejandro Montes, actor chileno.